La Capelle, ancienne commune française de l'Aveyron
 La Capelle, commune française de l'Aisne
 La Capelle, ancienne commune française de la Lozère
 La Capelle-et-Masmolène, commune française du Gard.
 La Capelle-lès-Boulogne, commune française du Pas-de-Calais.